Ботулотоксин:

 Ботулотоксин — нейротоксин белковой природы, вырабатываемый бактериями Clostridium botulinum.
 Ботулотоксин — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу.